Cambio radical como programa de televisión puede referirse a:

Extreme Makeover, el programa original estadounidense cuyo título en España es Cambio radical.
Cambio radical, la versión española del formato anterior.